

Sigle 
 Palestinian Media Watch  – organizzazione di controllo di media e libri di testo palestinesi in arabo

Codici 
 PMW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palmas, Tocantins (Brasile)
 pmw – codice ISO 639-3 della lingua miwok delle pianure